Йоха́ннес (Йоха́н) де Кок (; 25 октября 1964, Слидрехт, Южная Голландия, Нидерланды) — нидерландский футболист, играл на позиции защитника.

Карьера

Клубная 
Де Кок начинал карьеру в «Гронингене», где сыграл в 77 матчах за 3 сезона.

С 1987 по 1994 год де Кок играл за «Утрехт». В составе «Утрехта» он провёл 224 игры и забил 20 голов. Играя за этот клуб, он впервые был вызван в сборную.

С 1994 по 1996 год де Кок играл в керкрадской «Роде». В сезоне 1994/95 вместе с клубом он выиграл серебряные медали чемпионата Нидерландов.

В 1996 году голландец перешёл в немецкий «Шальке 04», где он играл до 2000 года. В 1997 году де Кок в составе «Шальке 04» выиграл Кубок УЕФА.

В сборной 
Де Кок дебютировал за сборную Нидерландов 24 февраля 1993 года на матче отборочного турнира чемпионат мира 1994 года, где в Утрехте голландцы обыграли сборную Турции со счётом 3:1. Всего де Кок сыграл за сборную 11 матчей за  и забил 1 гол. Он был членом сборной на чемпионате Европы 1996 года.

Ссылки 
 Статистика футболиста на Beijen.net
 
 Профиль на Fussballdaten.de

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Шальке 04»